Württemberg-Hohenzollern steht für:
 einen der Gaue der NSDAP von 1925 bis 1945
 das ehemalige Land Württemberg-Hohenzollern von 1945 bis 1952
 den ehemaligen Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern von 1952 bis 1972